Omnès ist der Familienname folgender Personen:

 Gilbert Omnès (1918–1970), französischer Hürdenläufer
 Philippe Omnès (* 1960), französischer Fechter
 Roland Omnès (* 1931), französischer Physiker